Унтернойкирхен () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Альтэттинг.  Население составляет 2945 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,26 км². Официальный код  —  09 1 71 135.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии